Creek – stretto canale tra le isole Florida Keys
 Creek – popolazione di nativi americani che popolavano la zona sud orientale degli attuali Stati Uniti
 Creek – personaggio del manga e dell'anime One Piece
 Creek – stazione della metropolitana di Dubai
 Contea di Creek – contea in Oklahoma
 Middle Creek – affluente del Cerrito Creek ad Albany, in California
 Strawberry Creek – torrente a sud dei Monti San Bernardino, in California